Der Kremlin Cup 2010 (, Transkription: Kubok Kremlja 2010) war die 15. Ausgabe des Hallentennisturniers im Olimpijski in Moskau. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier war Teil der WTA Tour 2010 und fand zeitgleich mit dem BGL Luxembourg Open 2010 vom 18. bis zum 24. Oktober 2010 statt.

Titelverteidigerinnen waren Francesca Schiavone im Einzel und die Paarung Marija Kirilenko / Nadja Petrowa im Doppel. Das Endspiel im Einzel gewann Wiktoryja Asaranka gegen Marija Kirilenko mit 6:3, 6:4 und im Doppelfinale besiegten Gisela Dulko und Flavia Pennetta die Paarung Sara Errani / María José Martínez Sánchez mit 6:3, 2:6, [10:6].

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Kremlin Cup 2010 fand vom 16. bis zum 17. Oktober 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Einzelwettbewerbs.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski